

Geografia

Austria 
 Bruck-Waasen – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Waasen – frazione di Bruck-Waasen, comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Waasen – frazione di Kirchstetten, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Waasen – frazione di Leoben, città nel distretto di Leoben (Stiria))
 Waasen – frazione di Moosbach, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Waasen – frazione di Oberndorf an der Melk, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Waasen – frazione di Straden, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Waasen – frazione di Weinburg, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)